

Geografia 
 Saint-Macaire – comune francese nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania 
 Saint-Macaire-du-Bois – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Saint-Macaire-en-Mauges – comune francese soppresso e frazione del dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 Cantone di Saint-Macaire –  divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Langon